Ексолюція (рос. эксолюция, англ. exsolution, нім. Exsolution f) – розпад твердого розчину. Розпад первинно однорідного твердого розчину на дві або більше кристалічні фази відбувається без зміни загального складу системи. Часто має місце при діагенезі осадів.

Література 
 
 Петрографический словарь, М. "Недра", 1981.

Хімічні реакції